Laetiporus — рід базидіомікотових грибів родини фомітопсисових (Fomitopsidaceae). Гриби цього роду паразитують на деревах і викликають різного виду гниль, що шкодить деревам та може призвести до загибелі рослини.

Види 
Laetiporus ailaoshanensisB.K.Cui & J.Song (2014)
Laetiporus baudonii  (Pat.) Ryvarden (1991)
Laetiporus caribensis  Banik & D.L.Lindner (2012)
Laetiporus cincinnatus  (Morgan) Burds., Banik & T.J.Volk (1998)
Laetiporus conifericola  Burds. & Banik (2001)
Laetiporus cremeiporus  Y.Ota & T.Hatt. (2010)
Laetiporus discolor  (Klotzsch) Corner (1984)
Laetiporus flos-musae  Overeem (1927)
Laetiporus gilbertsonii  Burds. (2001)
Laetiporus huroniensis  Burds. & Banik (2001)
Laetiporus miniatus  (P.Karst.) Overeem (1925)
Laetiporus montanus  Černý ex Tomšovský & Jankovský (2009)
Laetiporus persicinus  (Berk. & M.A.Curtis) Gilb. (1981)
Laetiporus portentosus  (Berk.) Rajchenb. (1995)
Laetiporus squalidus  R.M.Pires, Motato-Vásq. & Gugliottta (2016)
Laetiporus sulphureus  (Bull.) Murrill (1920)
Laetiporus versisporus   (Lloyd) Imazeki (1943) 
Laetiporus zonatus B.K.Cui & J.Song (2014)

Посилання 
 Mushroom-Collecting.com — Laetiporus 
 Description of mushroom and key characters 

Фомітопсисові
Роди грибів
Їстівні гриби
Деревні гриби